Magyar Attila Varga Gyula (1935) helytörténész álneve
Magyar Attila (1965) színész, rendező, a Budaörsi Játékszín volt művészeti vezetője
Magyar Attila (1967) közgazdász, testnevelőtanár, a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSzT) ügyvezető, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és a Janus Pannonius Múzeum (JPM) gazdasági igazgatója
Magyar Attila (1968?) újságíró, fotóriporter
Magyar Attila (1970) újvidéki Erzsébet-díjas színész, a Tanyaszínház vezetője

Hasonló nevűek
Magyar Ferenc Attila (1956–1992) romániai grafikus